Sezon AHL 2006-2007 to 71. sezon American Hockey League. Każdy zespół rozegrał 80 meczów w sezonie zasadniczym. Puchar Caldera zdobyła drużyna Hamilton Bulldogs.

Sezon zasadniczy 

M = Mecze, W = Wygrane, P = Porażki, PpD = Porażki po dogrywce, PpK = Porażki po karnych, PKT = Liczba zdobytych punktów, GZ = Gole strzelone, GS = Gole stracone

Konferencja Wschodnia

Konferencja Zachodnia

Najlepsi strzelcy

Calder Cup Playoffs

Nagrody 

American Hockey League
2006 w hokeju na lodzie
2007 w hokeju na lodzie
2006 w Stanach Zjednoczonych
2007 w Stanach Zjednoczonych
2006 w Kanadzie
2007 w Kanadzie